

Областна — село, Увинський район, Удмуртія
 Областна — залізнична станція на залізниці Іжевськ-Кільмезь